ABCC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 531 амінокислот, а молекулярна маса — 171 591.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

ABC-транспортери
Групи крові